Општина Разград се налази у североисточној Бугарској и један од општина у области Разград.

Географија

Географски положај, граница, големина 

Општина заузима југозападни део централних делова области Разград. Са површином од 655,428 км2 је највећа међу седам општина у региону, што представља 26,97% од региона. Њене границе су следеће:

 на север – Општина Кубрат;
 на североисток – Општина Завет и Општина Исперих;
 на исток – Општина Самуил;
 на југоисток – Општина Лозница (Бугарска)
 на југозапад – Општина Попово, Шуменска област;
 на запад – Општина Цар Калојан;
 на северозапад – Општина Ветово, Област Русе.

Етничиски састав (2011) 
Број и проценат етничких група према попису из 2011. године:

Број етничких група према попису 2011. године у насељима:

Насеља 
Општина има 22 насеља са популацијом од 51.095 људи.

Референце 

Градови у Бугарској
Википројект географија/Насеља у Бугарској
Разградска област
Општине Бугарске